August Lösch – economista tedesco
 Claudia Losch – ex pesista tedesca
 Hartmut Losch – discobolo tedesco
 Tilly Losch – ballerina austriaca